SUR — многозначная аббревиатура, которая может означать:
 SUR (от ) — рецептор сульфонилмочевины;
 SUR (от ) — код ISO 4217 советского рубля.